Dit is een (onvolledige) lijst van Filipino voetbalsters die onder contract staan of stonden bij een buitenlandse voetbalclub.

C
Friday Camaclang

M
Jessica Miclat

Zie de overlegpagina voor een actuele lijst gegenereerd vanaf wikidata
Filipijnen

Voetbalsters